Атропиды, или трогииды () — семейство сеноедов из подотряда Trogiomorpha.

Описание 
Длина головы не превышает её ширину. Второй сегмент нижнечелюстного щупика с конической сенсиллой. Передние крылья редуцированные, чешуевидные, без жилкования. Задняя голень и задняя лапка, вместе взятые, не длиннее брюшка. Наружные створки яйцеклада узкие.

Систематика 
В составе семейства:

Примечания 

Сеноеды
Семейства насекомых